Pyschowa (), weibliche Form des Familienname Pyschow folgender Personen:

 Alewtina Dmitrijewna Pyschowa (1936–2021), russische Malerin (Naive Kunst)
 Olga Iwanowna Pyschowa (1894–1972), sowjetische Theater- und Filmschauspielerin, Lehrerin und Regisseurin

 Auch
 Pyschowa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Pyschma